Charles Fehrenbach ist der Name folgender Personen:

* Charles Fehrenbach (Autor) (1909–2006), amerikanischer Priester und Autor 
 Charles Fehrenbach (Astronom) (1914–2008), französischer Astronom